Oechler ist der Familienname folgender Personen:

 Hans Georg Oechler, deutscher Architekt und Stadtplaner
 Marc Oechler (* 1968), deutscher Fußballspieler